|-
| 175501 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175502 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175503 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175504 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175505 - ||  || 15 septembrie 2006 || Apache Point || 
|-
| 175506 - ||  || 16 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175507 - ||  || 16 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175508 - ||  || 16 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175509 - ||  || 17 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175510 - ||  || 17 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175511 - ||  || 16 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175512 - ||  || 17 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175513 - ||  || 16 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175514 - ||  || 17 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175515 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175516 - ||  || 18 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175517 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175518 - ||  || 17 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175519 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175520 - ||  || 17 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175521 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175522 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175523 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175524 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175525 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175526 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175527 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175528 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175529 - ||  || 24 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175530 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175531 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175532 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175533 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175534 - ||  || 21 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175535 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175536 - ||  || 25 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175537 - ||  || 25 septembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175538 - ||  || 26 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175539 - ||  || 24 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175540 - ||  || 25 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175541 - ||  || 26 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175542 - ||  || 29 septembrie 2006 ||  || 
|-
| 175543 - ||  || 29 septembrie 2006 ||  || K. Endate
|-
| 175544 - ||  || 26 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175545 - ||  || 26 septembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175546 - ||  || 27 septembrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175547 - ||  || 29 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175548 Sūdžius ||  || 27 septembrie 2006 ||  || 
|-
| 175549 - ||  || 25 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175550 - ||  || 26 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175551 - ||  || 27 septembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175552 - ||  || 27 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175553 - ||  || 27 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175554 - ||  || 27 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175555 - ||  || 28 septembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175556 - ||  || 30 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175557 - ||  || 30 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175558 - ||  || 30 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175559 - ||  || 30 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175560 - ||  || 30 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175561 - ||  || 19 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175562 - ||  || 28 septembrie 2006 || Apache Point || 
|-
| 175563 - ||  || 30 septembrie 2006 || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 175564 - ||  || 28 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175565 - || 2006 TV || 2 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175566 - ||  || 1 octombrie 2006 ||  || 
|-
| 175567 - ||  || 14 octombrie 2006 || Piszkéstető || , 
|-
| 175568 - ||  || 11 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175569 - ||  || 11 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175570 - ||  || 11 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175571 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175572 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175573 - ||  || 12 octombrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175574 - ||  || 12 octombrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175575 - ||  || 9 octombrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175576 - ||  || 9 octombrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175577 - ||  || 11 octombrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175578 - ||  || 11 octombrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175579 - ||  || 13 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175580 - ||  || 13 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175581 - ||  || 15 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175582 - ||  || 15 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175583 - ||  || 15 octombrie 2006 ||  || , Q.-z. Ye
|-
| 175584 - ||  || 15 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175585 - ||  || 15 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175586 Tsou ||  || 15 octombrie 2006 ||  || , Q.-z. Ye
|-
| 175587 - ||  || 2 octombrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175588 - ||  || 3 octombrie 2006 || Apache Point || 
|-
| 175589 - || 2006 UD || 16 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175590 - ||  || 16 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175591 - ||  || 16 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175592 - ||  || 16 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175593 - ||  || 16 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175594 - ||  || 16 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175595 - ||  || 16 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175596 - ||  || 18 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175597 - ||  || 17 octombrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175598 - ||  || 17 octombrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175599 - ||  || 18 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175600 - ||  || 16 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-